Haufe ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Haufe (* 1953), deutsche Künstlerin
 Christoph Haufe (1925–1992), deutscher evangelischer Theologe   
 Christoph Michael Haufe (1932–2011), deutscher evangelischer Theologe
 Eberhard Haufe (1931–2013), deutscher Germanist und Editor
 Erhard Haufe (1924–?), deutscher Fußballspieler
 Ewald Haufe (1854–1939), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Friederike Haufe, deutsche Pianistin
 Friedrich Haufe (1899–1970), evangelisch-lutherischer Pfarrer und Theologe

 Günther Haufe (1922–2014), deutscher Physiker
 Henry Haufe (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Haufe (1949–1999), deutscher Grafiker, Typograf und Maler
 Manfred Haufe (1930–2021), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Stendal

Haufe bezeichnet folgende Orte:
 Haufe (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Haufe steht für:
 Haufe-Gruppe, Unternehmensgruppe in Freiburg, die aus dem Haufe-Verlag hervorging, gegründet 1951
 Haufe-Lexware, Fachverlag in Freiburg (ehemals Rudolf-Haufe-Verlag, abgekürzt Haufe-Verlag), gegründet 1934
 Haufe-Lexware, Sparte der Haufe-Gruppe, ehemals eigenständiger Hersteller von Anwendungssoftware, gegründet 1989
 Haufe, ein Heerhaufen, in der frühen Neuzeit ein militärischer oder paramilitärischer Trupp

Siehe auch:
 Hauf
 Hauffe
 Haufen
 Haufer